Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Tokyo du 22 au .

Betsy Nagelsen remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sato, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Penny Johnson et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Japon
Sport au Japon en 1979
Sport en octobre 1979